YU grupa, szerb rockegyüttes
 YU grupa, a YU grupa 1973-as első nagylemeze
 YU grupa, a YU grupa 1975-ös harmadik nagylemeze